Syncephalastraceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Syncephalastraceae i ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Mucorales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Syncephalastraceae